Сторонський — прізвище.

 Василь Миронович Сторонський ( 17 листопада 1949) — український композитор і поет.
 Микола Миколайович Сторонський ( 21 липня 1984) — засновник і головний виконавчий директор Revolut.
 Микола Миронович Сторонськийd ( 19 жовтня 1963) — генеральний директор «», батько Миколи Сторонського.
 Павло Сторонський ( 18 липня 1990) — український музикант із псевдонімом Tineidae.
 Юрій Богданович Сторонськийd ( 31 липня 1960) — директор і генеральний конструктор «Спаринг-Віст Центру», лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Див. також 
 Стронський